Keigwin ist der Name von

 Herbert Keigwin (1878–1962), britischer Cricketspieler und Kolonialbeamter
 Henry Keigwin (1881–1916), britischer Cricketspieler
 Larry Keigwin (* 1972), US-amerikanischer Tänzer, Choreograph und Tanzpädagoge